Kruize ist der Familienname von

 Hans Kruize (* 1954), niederländischer Hockeyspieler
 Hidde Kruize (* 1961), niederländischer Hockeyspieler 
 Roepie Kruize (1925–1992), niederländischer Hockeyspieler
 Ties Kruize (* 1952), niederländischer Hockeyspieler